Glenochrysa är ett släkte av insekter. Glenochrysa ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Guldögonsländor
Glenochrysa